Тит Гений Север () — имя нескольких политических деятелей Древнего Рима:

 Тит Гений Север (консул 141 года) — консул 141 года.
 Тит Гений Север (консул-суффект 170 года) — консул-суффект 170 года, сын предыдущего.